Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2011/2012 — 111-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 11 августа 2012 и закончился 27 апреля 2013. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
2010-е годы в Северной Ирландии